Als Weltmeisterschaft 1967 oder WM 1967 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1967 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1967
 Bandy-Weltmeisterschaft 1967
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 1967
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1967
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1967
 Bob-Weltmeisterschaft 1967
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1967, siehe Scotch Cup 1967
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1967
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1967
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1967
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1967
 Fechtweltmeisterschaften 1967
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1967
 Judo-Weltmeisterschaften 1967
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1967
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1967
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1967
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1967
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1967
 Ringer-Weltmeisterschaften 1967
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1967
 Tischtennisweltmeisterschaft 1967
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1967
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1967
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1967
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1967

!
Weltmeisterschaften nach Jahr